Halverson ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Halverson (1937–2016), australischer Politiker
 Courtney Halverson (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard C. Halverson (1916–1995), US-amerikanischer Geistlicher der Presbyterian Church

Sonstiges:
 Halverson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika